Ulaka je ime več naselij v Sloveniji:

 Ulaka, občina Bloke
 Ulaka, občina Velike Lašče

naselja v Sloveniji